Chult est une région des Royaumes oubliés, décor de campagne du jeu de rôle Donjons et Dragons. Elle est située au sud-ouest de Féérune, à l'ouest d'Halruaa.

Survol 
Chult est le nom de la jungle qui couvre entièrement la partie ouest de la Péninsule de Chult. Elle est habitée par des dinosaures et fut jadis l'un des plus puissants empires fééruniens, dirigé par les sarrukhs. Chult compte plus de  habitants issus de toutes races, principalement des humains, des Gobelins, des hommes-lézards, des nains sauvages... Il y a de nombreuses tribus qui vivent dans cette jungle, tandis que les colons humains sont gouvernés par une théocratie depuis la capitale de Mezro.

Une compagnie de mercenaires du Poing Enflammé, à la recherche de richesses vers Anchorome, a fondé le fort Belurian.

Région des Royaumes oubliés